MX poate fi:
 Mexic, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .mx, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Mexic
 MX missile, rachetă balistică intercontinentală lansată din silozuri terestre